Il doppio  dello  San Luis Potosí Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Santiago González e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nicholas Monroe e Simon Stadler hanno battuto in finale Andre Begemann e Jordan Kerr 3–6, 7–5, [10–7].

Teste di serie

  James Cerretani /  John Paul Fruttero (primo turno)
  Andre Begemann /  Jordan Kerr (finale)

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Campioni)
  Colin Ebelthite /  Nima Roshan (primo turno)

Tabellone

Note 
 

San Luis Potosí Challenger 2012